Саркися́н () — армянская фамилия, происходит от имени Саргис (Саркис).

Известные носители

А 
 Саркисян, Агаси Соломонович (1905—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Саркисян, Айк Араевич (род. 1972) — армянский учёный, физик.
 Саркисян, Акоп Арутюнович (1894—1945) — советский полковник, изобретатель.
 
 Саркисян, Андроник Саркисович (1906—1965) — советский военный деятель, полковник.
 Саркисян, Анита (род. 1983) — канадско-американская феминистка, критик СМИ и блогер.
 
 Саркисян, Аркадий Рафикович (род. 1959) — российский политик и предприниматель.
 
 Саркисян, Арташес Гагикович (род. 1971) — российский продюсер, актёр, теле- и радиоведущий, ресторатор.
 Саркисян, Артём Саркисович (1926—2016) — советский и российский геофизик, океанолог.

В—Е 
 Саркисян, Владимир Саркисович (1935—2013) — советский и армянский физик.
 Саркисян, Габриэл Эдуардович (род. 1983) — армянский шахматист.
 Саркисян, Гагик Хоренович (1926—1998) — советский и армянский востоковед.
 Саркисян, Газар Акопович (1874—1960) — советский и армянский архитектор.
 Саркисян, Гурген Байтунович (род. 1964) — армянский государственный деятель.
 Саркисян, Давид Ашотович (1947—2010) — советский и российский искусствовед, директор Государственного музея архитектуры им. Щусева.
 Саркисян, Ерванд Арменакович (1913—1972) — советский инженер-тракторостроитель.

К—Р 
 Саркисян, Карниг — армянский певец.
 Саркисян, Левон Мушегович (род. 1971) — армянский футболист.
 Саркисян, Мартин Григорьевич (род. 1958) — армянский политический деятель.
 Саркисян, Ншан (Гарегин I; 1932—1999) — армянский религиозный деятель, 131-й католикос всех армян.
 Саркисян, Перч Ашотович (1922—1970) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Саркисян, Роза Владимировна (род. 1987) — украинский театральный режиссёр.
 Саркисян, Рубен Суренович (1945—2013) — советский и армянский композитор.
 Саркисян, Рузанна (мадам Рузанн; ум. 1958) — балетный педагог.

С 
 Саркисян, Самвел (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Саркисян, Самсон Камоевич (род. 1968) — армянский депутат.
 Саркисян, Саркис Карапетович (1907—1992) — советский армянский артист балета, педагог и балетмейстер.
 Саркисян, Сона (известна как Сона; род. 1973) — армянская певица.
 Саркисян, Сос Арташесович (1929—2013) — советский армянский актёр театра и кино, чтец, педагог.
 
 Саркисян, Сурен Арташесович (1924—2009) — Герой Советского Союза.

Ф—Ю 
 Саркисян, Фадей Тачатович (1923—2010) — армянский советский учёный, президент НАН Армении.
 Саркисян, Хорен Трчунович (род. 1948) — армянский политический деятель.
 Саркисян, Шаген Оганесович (1924—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Саркисян, Эмма Тиграновна (род. 1935) — советская и российская оперная певица.

Известные под псевдонимом 
 Сармен (Арменак Саркисян, 1901—1984) — советский поэт, автор слов гимна Армянской ССР.
 Шер (Шерилин Саркисян; род. 1946) — американская певица и актриса.
 Kristina Si (Саркисян, Кристина Эльхановна; род. 1991) — российская певица.

См. также 
 Саркис

Примечания